Mueang Tak (în ) este un district (Amphoe) din provincia Tak, Thailanda, cu o populație de 98.493 de locuitori și o suprafață de 1.599,356 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 14 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 102 de sate (muban).

Amphoe în provincia Tak